Le sigle E961 peut désigner:
 E961, numéro E du néotame, un édulcorant artificiel ;
 Route européenne 961 qui  relie Tripoli à Gýthio en Grèce.